Turniej o Złoty Kask 1992 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano cztery turnieje eliminacyjne oraz finał, w którym zwyciężył Tomasz Gollob.

Finał 
 Wrocław, 15 października 1992
 Sędzia: Stanisław Pieńkowski

Bibliografia 
 

1992
1992 w sporcie żużlowym
1992 w polskim sporcie